Attapeu kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Attapeu (ort), stad, 
 Attapeu (provins), provins, 

Robotskapade Laosförgreningar